Angelópolis puede referirse a:

 Angelópolis, una ciudad del departamento colombiano de Antioquia.
 Uno de los nombres con que se conoce a la ciudad de Puebla de Zaragoza, también llamada Puebla de los Ángeles, capital del estado mexicano de Puebla.
 Angelópolis, zona comercial y de lujo de la Zona Metropolitana de Puebla
 Centro Comercial Angelópolis, centro comercial de la ciudad de Puebla, México.